Алекса́ндр Дми́триевич Чумако́в () — советский футболист, игравший на позиции защитника и полузащитника. Выступал за московское «Торпедо». За сборную СССР провёл 3 матча. Мастер спорта СССР с 1967 года.

Карьера 
Начал карьеру в 1966 году в «Торпедо». В том сезоне сыграл 6 матчей. В следующем году сыграл 30 матчей, забив два гола. В 1968 году «автозаводцы» заняли третье место в чемпионате, выиграли Кубок СССР, а Чумаков получил вызов в сборную. Сыграл в сезоне 37 матчей и забил 2 гола. Также в этом году он сменил позицию защитника на полузащитника. В 1969 провёл 24 игры в чемпионате, в следующем из-за травмы всего 8. Сезон 1971 года стал последним, в котором он выступал. В 1972 году завершил карьеру. До 1974 года играл за дубль «Торпедо».

Дебютировал за сборную СССР 16 июня 1968 года в товарищеском матче против Австрии.

Матчи и голы за сборную СССР 

Итого: 3 матча; 2 победы, 0 ничьих, 1 поражение.

Достижения 
 Обладатель Кубка СССР: 1968, 1972

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Чита»
Игроки сборной СССР по футболу
Мастера спорта СССР